Miami Open 2017 (kobiety)
 Miami Open 2017 (mężczyźni)